Název Kochanovce má více sídel na Slovensku:
 Kochanovce (okres Bardejov), obec v okrese Bardejov
 Kochanovce (okres Humenné) obec v okrese Humenné
 Adamovské Kochanovce